Newscoop — система управления содержимым, специализированная для новостных и информационных сайтов, а также для сайтов печатных изданий. Написана на языке PHP и использует в качестве хранилища базу данных MySQL. Система с открытым кодом, является свободным программным обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL.

31 января 2011 года появился первый релиз Newscoop 3.5 с функциями многоавторского управления статьями, инструментом геолокации, усовершенствованным движком кеширования страниц и др.

До версии 3.5 система носила название «Campsite».

Этимология 

Название Newscoop происходит от двух слов — news (новости, известия) и scoop (сенсационная новость (опубликованная в газете до её появления в других газетах)), что говорит о специализации системы как программного продукта для поддержки новостных изданий. Часть слова «coop» может интерпретироваться как начало слова «cooperation» (сотрудничество) и отражает идею развития системы при поддержке многонационального сообщества.

История проекта 

Разработка проекта создания системы управления онлайн новостными ресурсами началась ещё в 1999 году. В 2001 году  запустил проект  для поддержки независимых СМИ в странах развивающейся демократии. В рамках этого проекта началось создание программного продукта , с 1999 года  была проведена грандиозная работа для развития ориентированной на пользователя, финансово-жизнеспособной, многоязыковой платформы для новостных СМИ. Специфика проектов  не позволяла широкого использования системы и публикования официальной статистики сайтов, поддерживаемых в то время . Одним из самых успешных из проектов был Балканский проект, объединивший более 50 сайтов газет и журналов в странах бывшей Югославии в 2004—2009 гг. Развитие и поддержка системы в то время осуществлялась небольшой командой под руководством Мугура Руса. Тем не менее с появлением первого стабильного релиза  в 2003 году, система стала системой с открытым кодом, доступной для мирового сообщества журналистов.

Ситуация в корне поменялась в 2010 году, когда менеджеры Сава Татич, Мич Флор и Дуглас Арелланес, стоявшие у истоков создания системы, приняли решение о создании нового сообщества, дав таким образом толчок для развития программных продуктов Campware в новом структурном качестве. В мае 2010 года была зарегистрирована новая некоммерческая организация, негосударственная компания Sourcefabric, главный офис которой находится в Праге (Чехия). В конце 2010 года у компании появились филиалы в Берлине (Германия) и Торонто (Канада). 17 января 2011 года Sourcefabric объявил о переименовании Campsite в Newscoop. Несмотря на структурные изменения, политика новой организации не изменилась. Работа компании и всего сообщества в целом направлены на поддержку профессиональной журналистики. Newscoop по-прежнему остается свободным программным продуктом. Поддержку и развитие получила также бесплатная программа Airtime (ранее известная как Campcaster) для эфирного и удаленного радиовещания.

В феврале 2012 года компания Sourcefabric анонсировала первый релиз нового программного продукта Booktype для создания, редактирования и хранения книг и документации в электронном виде и для печати.
 
Также в ближайшем будущем планируется запуск нового продукта Superdesk, основная задача которого — автоматизация процесса работы конвергентной редакции.

Сообщество Sourcefabric многонациональное, в его рядах — англичане и немцы, сербы и народы бывшей Югославии, чехи, арабы, румыны, русские и белорусы, жители Латинской Америки, Соединенных штатов и Канады, греки, грузины и др. Сообщество растет и развивается с каждым днем, приглашая в свои ряды журналистов, php-разработчиков и кодеров, переводчиков и специалистов по документации, менеджеров и редакторов.

Описание системы 

Newscoop разработана как специализированная система для создания онлайн версий печатных изданий — газет, журналов с ежедневной, еженедельной, ежемесячной периодичностью выпуска новостей, а также независимых новостных сайтов и порталов. Структура контента системы построена в соответствии с логикой печатных изданий, т. е. CMS позволяет размещение нескольких изданий одного издательства, каждое издание регулярно публикует новые выпуски, которые, в свою очередь, содержат рубрики со статьями. Обновление рубрик статьями может осуществляться всем редакционным отделом (от журналиста до главного редактора и менеджера по подписке) с разделением прав доступа к созданию, редактированию и опубликованию контента на сайте.

Система имеет специализированные встроенные модули и плагины для онлайн-интервью, блогов и опросов, осуществляет поддержку всех типов медиа (фото, аудио- и видеоматериалов), содержит календарь планирования для опубликования статей на сайте.

Основные возможности 

 Поддержка многоязычности. Кроме возможности создания многоязычного сайта, система позволяет добавлять языковые версии (переводы) для любой статьи сайта.
 Создание дизайна любой сложности. Система шаблонов позволяет создавать оригинальный дизайн и с лёгкостью изменять его внешний вид. Шаблоны CMS построены на использовании стандартов Smarty, движок шаблонов разработан на PHP.
 Набор бесплатных шаблонов для сайта.
 Определение геолокации статьи. Использование карт Google Maps, Mapquest Open и OpenStreetMap позволяет определить географическое месторасположения события или новости на сайте. Читатели с GPS-поддержкой мобильных устройств могут найти расположение события.
 Существует защита от CSRF (перекрёстная подделка запроса).
 Используется движок кеширования страниц, увеличивающий скорость загрузки Ваших страниц от 8 до 20 раз по сравнению с некешированной областью рабочей среды. Особенно полезен для VPS хостов, где APC или Memcached недоступны.
 Поддержка пользователей на форуме, подписка на обновления системы.

Возможности администрирования 

 Структура контента в административной части системы представлена в виде иерархической структуры - издание -> выпуски -> рубрики -> статьи. Допускаются различные типы статей, что позволяет создавать статьи с любым количеством и типом полей.
 На главной странице размещается информация о последних изменениях в статьях, об отправленных на коррекцию редактору статьях, статистика прочтений статей, виджеты внутреннего поиска, а также поиска Google,
 Пользователи внутреннего интерфейса в Newscoop разделены на 2 категории: редакционный отдел (журналисты, редакторы, главные редакторы, менеджеры по подписке, администраторы) и подписчики. Пользовательский тип редакционного отдела определяется списком действий, которые дозволяются выполнять пользователю системой. В системе этот список задач колеблется от создания, управления и редактирования изданий, рубрик и статей, управлением шаблонами и настройками системы. Создание такой иерархии обусловлен технологическим процессом работы редакции — журналистам разрешено создавать статьи, но опубликовать их на сайте имеет право только редактор.
 Встроенный TinyMCE-редактор позволяет создавать и редактировать тексты статей, встраивать любые форматы видео-, аудиофайлов, графических изображений в тело статьи (собственные или импортируемые с других онлайн-ресурсов в виде встроенных кодов <iframe> и <object>), присоединять текстовые файлы для скачивания и просмотра.
 Интерфейс программы локализован на более чем 15 языках (включая русский и белорусский), встроенный модуль локализатора позволяет изменять язык интерфейса на локальном сервере пользователя.
 Управления авторами статей — сортировка, поиск по критериям, создание базы данных с размещением расширенной информацией об авторах — краткие и полные биографические данных, фото и видео информация.
 Встроенные модули и плагины (статистика прочтений статьи, блоги, форум, опросы, онлайн-интервью и др.).
 Публикацию статей на сайте можно определить с помощью календаря-планировщика.

Минимальные системные требования 
Для установки Newscoop на сервер и его работы необходимы:
 Apache веб-сервер версии 2.0.x или более новая версия. Для Debian или Ubuntu GNU / Linux, вы можете установить метапакет apache2, который установит все необходимые пакеты на веб-сервер.
 MySQL 5.0 или более новая версия.
 PHP версии 5.3 или более новая.
Должны быть установлены следующие php-модули:
 php5-cli — Интерфейс модуля командной строки;
 php5-mysql — функции для доступа к серверу баз данных MySQL;
 php5-gd — модуль для работы с графикой из PHP-скриптов.
А также:
 ImageMagick — программы пакетной обработки графических файлов.

Примечания

Ссылки 
 Релиз Campsite 3.3.3 (Newscooop)
 Информация об обновлениях Campsite с 2004 года
 Обзор Campsite на сайте CMS magazine
  Последний релиз Newscoop 3.5.2 — обзор на специализированных онлайн-ресурсах 

Системы управления содержанием
Свободное программное обеспечение, написанное на PHP
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux